Grimani – nobile famiglia di Venezia
 Antonio Grimani – politico italiano, 76º doge della Repubblica di Venezia
 Domenico Grimani – letterato e cardinale italiano
 Giovanni Grimani – patriarca cattolico italiano
 Giovanni Battista Grimani – militare italiano
 Enrico Grimani – ex ciclista su strada italiano
 Filippo Grimani – politico italiano
 Leonardo Grimani – politico italiano
 Marco Grimani – patriarca cattolico italiano
 Maria Margherita Grimani – compositrice italiana
 Marino Grimani – 89º doge della Repubblica di Venezia
 Marino Grimani – cardinale e patriarca cattolico italiano
 Michele Grimani – patrizio veneziano
 Pietro Grimani – 115º doge della Repubblica di Venezia
 Vettor Grimani Calergi – nobiluomo e criminale italiano
 Vincenzo Grimani – cardinale, diplomatico e librettista italiano